Giovanna di Savoia – principessa di Casa Savoia e regina di Bulgaria
 Principessa Giovanna – nave ospedale della Regia Marina